Independența ist der Name:

 mehrerer Orte in Rumänien:
 Independența (Călărași), Gemeinde im Kreis Călărași
 Independența (Constanța), Gemeinde im Kreis Constanța
 Independența (Galați), Gemeinde im Kreis Galați
 Independența (Prahova), Dorf im Kreis Prahova

 eines 1979 havarierten Öltankers, siehe Independența (Schiff)